Почтовые марки одной серии могут иметь разные даты выпуска. Знаки почтовой оплаты с ясными серийными признаками оформления объединяют в единые серии независимо от года выпуска.

Многоле́тняя се́рия, или се́рия, выпуска́вшаяся в тече́ние не́скольких лет, — серия почтовых марок, выпуски которой появлялись в течение двух или более лет по датам выпусков. Другими словами, в датах выпусков формально присутствуют два разных года. При этом в каталоге марок имеется соответствующий текст. Многолетние серии, как правило, больше как однолетних.

Содержание статьи составляют сведения о сериях длительностью от 4 до 10 лет и основаны на следующих каталогах почтовых марок и статьях в электронном журнале «Филателия».

 Русские каталоги с нумерацией ЦФА (ЦФА).
 Каталог почтовых марок СССР. 1918—1980. Том 1 (1918—1969) / Ред. М. И. Спивак.
 Каталог почтовых марок СССР. 1918—1980. Том 2 (1970—1980) / Сост. и ред. М. И. Спивак.
 Почтовые марки России и СССР. Специализированный каталог. Том 4. РСФСР, СССР (1923—1960). 2010/11 / Под ред. В. Ю. Соловьева.
 Почтовые марки России и СССР. Специализированный каталог. Том 5. СССР 1961—1991. 2015/16 / Под ред. В. Ю. Соловьева.

 Русские каталоги с другой нумерацией.
 Краткий справочник: Карачун Д., Карлинский В. Почтовые марки СССР (1918—1968). Краткий справочник (Kar).
 Каталог «Стандарт-Коллекция» (SC): Каталог почтовых марок. Российская Империя, РСФСР, СССР. 1857—1965 / Ред. В. Загорский.
 Каталог «Стандарт-Коллекция» (SC): Каталог почтовых марок СССР. Часть II 1966—1991 / Ред. В. Загорский.

 Иностранные каталоги.
 Американский каталог «Скотт» (Scott): Scott Standard Postage Stamp Catalogue. 169th edition. Volume 5 N-Sam.
 Немецкий каталог «Михель» (Michel): Michel Europa-Katalog 2013/2014. Band 7: Osteuropa.
 Английский каталог «Стэнли Гиббонс» (SG): Stanley Gibbons Stamp Catalogue. Part 10. Russia. 7th edition.
 Французский каталог «Ивер и Телье» (Yvert): Yvert & Tellier Catalogue des Timbres-Poste. Tome IV Europe de l'Est. (2e partie Roumanie à Ukraine).

 Статьи Мациевского С. в электронном журнале «Филателия» (Филателия.ру).
 «Музеи Ленина».
 «Серия „Деятели искусства народов СССР“ (1965-1969)».
 «Серия „Деятели искусства народов СССР“ (1971-1978)».
 «Рассеянность филателистического пространства СССР».
 «Эмблема как оружие филателиста».

В СССР первая серия длительностью от 4 до 10 лет — 5-летняя — появилась только в 1938 году и за 53-летний период с 1938 по 1991 год было выпущено 36 серий длительностью от 4 до 10 лет.

Теоретически минимальный размер многолетней серии может быть 2 марки. Но серии коммеморативных марок СССР длительностью от 4 до 10 лет этого минимума не достигают, самое маленькое количество марок и блоков в таких сериях — четыре.

Самая большая перманентная серия длительностью от 4 до 10 лет «Летние Олимпийские игры 1980» состоит из 81 марки с блоками.

Государственные гербы СССР и союзных республик (1937—1941) 
Полные описания почтовых марок этой многолетней серии можно посмотреть здесь:
  9. Выборы в Верховные Советы союзных республик. Гербы союзных республик и далее по годам.

Самым скрупулёзным оказался каталог Scott, но не он один сформировал серию. Каждая из трех пар каталогов тоже формирует серию:
 ЦФА (без 2 марок) и Michel (без 1 марки);
 SG (без 2 марок) и Michel;
 Yvert (без 2 марок) и Michel.

Здесь 14 марок. Это 5-летняя серия. Дата выпуска первой марки 1938-6. Номер первой марки ЦФА 568. Отношение размера серии к ее длительности: 2,8.

Великая Отечественная война 1941—1945 гг. 1 (1942—1946) 
Название этой серии было дано после окончания войны. Самым скрупулёзным оказался каталог Michel, он и сформировал серию. Каталог Michel включил три (или четыре по каталогу SG) выпуска 1945—1946 годов, которые проигнорировали все остальные каталоги. Но последнюю марку выпуска 1946 года каталог Michel удалил из основной своей подсерии.

Здесь 31 марка. Это 5-летняя серия. Дата выпуска первой марки 1942-11-30. Номер первой марки ЦФА 830. Отношение размера серии к ее длительности: 6,2.

Герои Гражданской войны 1 (1944—1949) 
Все шесть задействованных каталогов (ЦФА, SC, Scott, Michel, SG, Yvert) показали одинаковый состав серии, за исключением последней марки во французском каталоге Yvert с номером 1386. Это фиксированная серия.

В американском каталоге «Скотт» (), в английском «Стэнли Гиббонс» () и во французском «Ивер и Телье» () эта многолетняя серии перекрещивается с одной и той же серией марками с номерами . См. более подробно в разделе Сильное пересечение серий.

Здесь 7 марок. Это 6-летняя серия. Дата выпуска первой марки 1944-10-19. Номер первой марки ЦФА 928. Отношение размера серии к ее длительности: 1,2.

Советские социалистические республики 1 (1948—1951) 

Многолетняя тематическая серия почтовых марок СССР, посвящённая юбилеям Советским социалистическим республикам, которая выпускалась в 1948—1951 годах (с 25 января 1948 года по 17 апреля 1951 года согласно каталогу почтовых марок Михель).

Памятные марки о юбилеях 13 Советских социалистических республик:
1) 30-летие Украинской ССР;
2) 30-летие Белорусской ССР;
3) 20-летие Таджикской ССР;
4) 25-летие Узбекской ССР;
5) 25-летие Туркменской ССР;
6) 30-летие Азербайджанской ССР;
7) 10-летие Латвийской ССР;
8) 10-летие Литовской ССР;
9) 10-летие Эстонской ССР;
10) 30-летие Армянской ССР;
11) 14-летие Казахской ССР;
12) 25-летие Киргизской ССР;
13) 30-летие Грузинской ССР.

Отсутствуют РСФСР и Молдавская ССР.

Самым скрупулёзным оказался каталог Michel, только он объединил все 13 подсерий в одну многолетнюю достаточно определённую каталожную серию.

Здесь 48 марок, это 4-летняя серия, отношение размера серии к её длительности: 12. Первый номер серии ЦФА 1230, дата выпуска марки с первым номером серии 1948-1-25.

Виды Ленинграда. К 250-летию Ленинграда (1953—1957) 
Никакие из шести задействованных каталогов (ЦФА, SC, Scott, Michel, SG, Yvert) не определяют серию полностью. Серия состоит из трех подсерий: 1) Виды Ленинграда; 2) К 250-летию Ленинграда; 3) надпечатка на 1) 250 лет Ленинграда. Три каталога (ЦФА, SG, Yvert) объединяют две последние подсерии 2) и 3) в одну, а оставшиеся три каталога (SC, Scott, Michel) объединяют крайние подсерии 1) и 3) в одну. Таким образом, серию полностью определяет каждая из следующих девяти пар каталогов:
 ЦФА, SG;
 ЦФА, Yvert;
 SC, SG;
 SC, Yvert;
 Scott, SG;
 Scott, Yvert;
 Michel, SG;
 Michel, Yvert.

Здесь 13 марок. Это 5-летняя серия. Дата выпуска первой марки 1953-11-23. Номер первой марки ЦФА 1735. Отношение размера серии к ее длительности: 2,6.

Советская научная дрейфующая станция «Северный полюс» (1955—1962) 
Все шесть задействованных каталогов (ЦФА, SC, Scott, Michel, SG, Yvert) показали практически одинаковый состав серии. Самым скрупулёзными при этом оказались каталоги ЦФА (в лице KAR), Scott и Michel.

Здесь 5 марок и блоков. Это 8-летняя серия. Дата выпуска первой марки 1955-11-29. Номер первой марки ЦФА 1851. Отношение размера серии к ее длительности: 0,6.

Шотландский поэт Роберт Бёрнс (1759—1796) (1956—1959) 
Пять каталогов из шести задействованных (ЦФА, SC, Scott, Michel, Yvert) показали одинаковый состав серии.

Здесь 3 марки, это 4-летняя серия, отношение размера серии к её длительности 0,8. Первый номер серии ЦФА 1932, дата выпуска марки с первым номером серии 1956-8-27.

Писатели нашей Родины (1956—1960) 
Полные описания почтовых марок этой многолетней серии можно посмотреть здесь:
  48. Писатели нашей Родины. Начало серии и далее по годам.

Пять из шести задействованных каталогов (ЦФА, SC, Scott, Michel, SG) показали практически одинаковый состав серии, только каталоги Scott и SG не включили в серию по одной марке.

Здесь 20 марок. Это 5-летняя серия. Дата выпуска первой марки 1956-12-31. Номер первой марки ЦФА 1966. Отношение размера серии к ее длительности: 4.

Фауна СССР (1957—1961) 

Описания почтовых марок этой многолетней серии можно также посмотреть здесь:
  8. Фауна СССР. Начало серии и далее по годам.

почтовых марок СССР с изображениями диких животных, которая выпускалась с 1957 по 1961 годы (с 26 марта 1957 года по 28 января 1961 года согласно каталогу почтовых марок Михель).

Это первая в СССР серия марок сразу по двум темам: дикие животные и охрана природы. Она выходила в одно время с первыми законами об охране природы всех 15 Союзных Советских Социалистических Республик (1957—1963).

Художник у всех марок один: русский и советский народный художник РСФСР —анималист А. Н. Комаров.

Это многолетняя фиксированная серия, признаваемая всеми каталогами почтовых марок. Тиражи её выпусков от 2,0 млн до 2,8 млн.

Вся серия из 18 марок, упорядоченная согласно русским каталогам почтовых марок, выглядит следующим образом. Номера марок соответствуют нумерации ЦФА (ИТЦ «Марка»).

Не следует путать эту многолетнюю серию с однолетней серией «Фауна СССР» 1977 года.

Советские социалистические республики 2 (1957—1966) 

Многолетняя тематическая серия почтовых марок СССР, посвящённая юбилеям Советским социалистическим республикам, которая выпускалась в 1957—1966 годах (с 24 декабря 1957 года по 25 марта 1966 года согласно каталогу почтовых марок Михель).

Отсутствует РСФСР. Молдавская ССР присутствует два раза.

Самым скрупулёзным оказался каталог Michel, только он объединил все 13 выпусков в одну многолетнюю достаточно определённую каталожную серию. Причём каталоги Scott, SG и Yvert частично подтверждают позицию каталога Michel, дополнительно объединив соответственно 3, 4 и 4 марки в одну серию.

Советская Молдавия встречается два раза.

Здесь 15 марок, это 10-летняя серия, отношение размера серии к её длительности: 1,5. Первый номер серии ЦФА 2101, дата выпуска марки с первым номером серии 1957-12-24.

Столицы союзных советских социалистических республик (1958—1963) 
Все шесть задействованных каталогов (ЦФА, SC, Scott, Michel, SG, Yvert) показали одинаковый состав серии.

Во французском каталоге Yvert опечатка: вместо " n0 2129, Frounze (Kirghizistan); " набрано " n0 2120, Frounze (Kirghizistan); ".

Здесь 16 марок. Это 6-летняя серия. Дата выпуска первой марки 1958-10-4. Номер первой марки ЦФА 2232. Отношение размера серии к ее длительности: 2,7.

Костюмы народов СССР (1960—1963) 

Многолетняя тематическая серия почтовых марок СССР с изображениями народных костюмов, которая выпускалась в 1960—1963 годах (с 24 декабря 1960 года по 31 марта 1963 года согласно каталогу почтовых марок Михель).

Все шесть задействованных каталогов (ЦФА, SC, Scott, Michel, SG, Yvert) показали одинаковый состав серии. Это многолетняя фиксированная серия.

Серия содержит 16 марок, соответствующих 15 советским социалистическим республикам и Корякскому автономному округу.

Здесь 16 марок, это 4-летняя серия, отношение размера серии к ее длительности: 4. Первый номер серии ЦФА 2507, дата выпуска марки с первым номером серии 1960-12-24.

Украинский народный поэт Т. Г. Шевченко (1961—1964) 
Только три из шести задействованных каталогов (ЦФА, Michel, SG) показали одинаковый состав серии.

В американском каталоге «Скотт» () и во французском «Ивер и Телье» () эта многолетняя серии включает лишнюю марку из другой многолетней серии, но по-разному. См. более подробно в разделах Слабое пересечение серий и Сильное пересечение серий.

Здесь 9 марок. Это 4-летняя серия. Дата выпуска первой марки 1961-4-10. Номер первой марки ЦФА 2548. Отношение размера серии к ее длительности: 2,3.

92-я и 94-я годовщины со дня рождения организатора КПСС и основателя Советского государства В. И. Ленина (1870—1924) (1962—1965) 
Никакие из шести задействованных каталогов (ЦФА, SC, Scott, Michel, SG, Yvert) не определяют серию полностью. Она определяется совместно тремя каталогами: SC, Scott и Yvert, или Scott, Michel и Yvert.

Здесь 5 марок и блок. Это 4-летняя серия. Дата выпуска первой марки 1962-4-21. Номер первой марки ЦФА 2677. Отношение размера серии к ее длительности: 1,3.

Советские писатели (1964—1971) 
Самым скрупулёзным оказался каталог Соловьева, только он объединил все три выпуска в эту одну достаточно определённую многолетнюю серию.

Здесь 3 марки, это 8-летняя серия, отношение размера серии к ее длительности 0,4. Первый номер серии ЦФА 3032, дата выпуска марки с первым номером серии 1964-5-15.

Памяти деятелей международного рабочего и национально-освободительного движения (1964—1968) 
Самым скрупулёзным оказался каталог Соловьева, только он объединил все выпуски в одну многолетнюю серию.

Здесь 10 марок. Это 5-летняя серия. Дата выпуска первой марки 1964-7-31. Номер первой марки ЦФА 3087. Отношение размера серии к ее длительности: 2.

Деятели искусства народов СССР 1 (1965—1969) 
По каталогам. Только три из шести задействованных каталогов (ЦФА, Scott, Michel) показали практически одинаковый состав каталожной подсерии из 10 марок.

По статье. В следующей статье собрана вычисленная серия из 14 марок, которые и показаны в таблице. К каталожной подсерии добавлены 4 последние одиночные марки, не входящие в каталогах ни в какие серии. В таблице каталожные номера этих 4 марок помечены знаком плюс +.
 Мациевский С. Серия «Деятели искусства народов СССР» (1965—1969) // Филателия. Ру. URL: http://www.philately.ru/article/philately/43903/seriya-deyateli-iskusstva-sssr-(1965-1969)/

Французский каталог «Ивер и Телье» () объединил в одну серию три марки 1966 года из разных многолетних серий, в том числе из этой серии. Подробности приведены в разделе Слабое пересечение серий.

Здесь 14 марок. Это 5-летняя серия. Дата выпуска первой марки 1965-6-25. Номер первой марки ЦФА 3219. Отношение размера серии к ее длительности: 2,8.

Советские социалистические республики 3 (1970—1974) 

Полные описания почтовых марок этой многолетней серии можно посмотреть здесь:
  9. 50-летие союзных советских социалистических республик. Начало серии и далее по годам.

Многолетняя тематическая серия почтовых марок СССР, посвящённая юбилеям Советским социалистическим республикам, которая выпускалась в 1970—1974 годах (с 18 марта 1960 года по 4 сентября 1974 года согласно каталогу почтовых марок Михель).

Только три из шести задействованных каталогов (ЦФА, SC, Michel) показали одинаковый состав этой многолетней достаточно определённой каталожной серии.

Французский каталог «Ивер и Телье» () объединил в одну серию 13 марок 1970—1971 годов из разных многолетних серий, в том числе из этой серии. Подробности приведены в разделе Слабое пересечение серий.

Здесь 9 марок, это 5-летняя серия, отношение размера серии к её длительности: 1,8. Первый номер серии ЦФА 3865, дата выпуска марки с первым номером серии 1970-3-18.

Зарубежная живопись в музеях СССР (1970—1974) 
Полные описания почтовых марок этой многолетней серии можно посмотреть здесь:
  48. Зарубежная живопись в музеях СССР. Начало серии и далее по годам.

Только два из шести задействованных каталогов (ЦФА, Michel) показали одинаковый состав серии.

Здесь 36 марок. Это 5-летняя серия. Дата выпуска первой марки 1970-12-25. Номер первой марки ЦФА 3956. Отношение размера серии к ее длительности: 7,2.

Деятели искусства народов СССР 2 (1971—1978) 
Полные описания почтовых марок этой многолетней серии можно посмотреть здесь:
  29. 100-летие со дня рождения армянского композитора и дирижера Александра Афанасьевича Спендиарова (Спендиарян, 1871—1928) и далее.

По каталогам. Никакие из шести задействованных каталогов (ЦФА, SC, Scott, Michel, SG, Yvert) не определяют серию из 6 марок полностью. Только два каталога вместе (ЦФА, Scott) определяют каталожную серию из 6 марок.

По статье. В следующей статье собрана вычисленная серия из 9 марок, которые и показаны в таблице. К каталожной серии добавлены 3 последние одиночные марки, не входящие в каталогах ни в какие серии. В таблице каталожные номера этих 3 марок помечены знаком плюс +.
 Мациевский С. Серия «Деятели искусства народов СССР» (1971—1976) // Филателия. Ру. URL: http://www.philately.ru/article/philately/43907/seriya-deyateli-iskusstva-narodov-sssr-1971-1978/

Здесь 9 марок. Это 8-летняя серия. Дата выпуска первой марки 1971-7-14. Номер первой марки ЦФА 4025. Отношение размера серии к ее длительности: 1,1.

Программа мира в действии. Визиты Л. И. Брежнева (1973—1980) 
Самым скрупулёзным оказался каталог Стандарт-Коллекции SC, только он объединил все выпуски в одну серию.

Здесь 7 марок и блоков. Это 8-летняя серия. Дата выпуска первой марки 1973-12-28. Номер первой марки ЦФА 4255. Отношение размера серии к ее длительности: 0,9.

История авиации в России и СССР (1974—1979) 
Самыми скрупулёзными оказались русские каталоги Соловьёва и Загорского, только они объединил все три подсерии в одну многолетнюю серию.

Здесь 27 марок. Это шестилетняя серия. Дата выпуска первой марки 1974-12-25. Номер первой марки ЦФА 4421. Отношение размера серии к её длительности: 4,5.

Летние Олимпийские игры 1980 (1974—1980) 

Многолетняя тематическая серия почтовых марок СССР, посвящённая XXII Летним Олимпийским играм 1980 года, которая выпускалась в 1974—1980 годах (с 25 декабря 1974 года по 21 ноября 1980 года).

Только немецкий каталог (Michel) практически полностью определил эту многолетнюю достаточно определенную каталожную серию. Две недоопределённые им марки (первую и последнюю в серии) склеил с серией русский каталог Соловьёва (в этом разделе ЦФА), в котором эта серия представлена в виде двух серий.

Эта многолетняя серия перманентная:
 здесь 81 марка;
 длительность серии 7 лет.

Отношение размера серии к ее длительности: 11,6. Первый номер серии ЦФА 4426, дата выпуска марки с первым номером 1974-12-25.

Народные художественные промыслы (1975—1982) 
Только русский каталог Соловьева полностью определил эту многолетнюю достаточно определенную каталожную серию.

Здесь 26 марок. Это 8-летняя серия. Дата выпуска первой марки 1975-12-31. Номер первой марки ЦФА 4536. Отношение размера серии к ее длительности: 3,3.

Деятели культуры народов СССР 2 (1976—1982) 
По каталогам. Никакие каталоги никак не определяют эту серию. Другими словами, никакой каталожной серии не существует.

По статье. В следующей статье собрана вычисленная серия из 6 марок, которые и показаны в таблице. Каталоги не определяют никакие подсерии. В таблице каталожные номера всех 6 марок помечены знаком плюс +.
 Мациевский С. Эмблема как оружие филателиста // Филателия. Ру. URL: http://www.philately.ru/article/philately/44017/emblema-kak-orugie-filatelista/

Здесь 6 марок, это 7-летняя серия, отношение размера серии к ее длительности 0,9. Первый номер серии ЦФА 4571, дата выпуска марки с первым номером серии 1976-4-20.

Ледокольный флот СССР (1976—1981) 
Большинство каталогов полностью определили эту многолетнюю фиксированную серию.

Здесь 19 марок. Это 6-летняя серия. Дата выпуска первой марки 1976-12-22. Номер первой марки ЦФА 4662. Отношение размера серии к ее длительности: 3,2.

Советские социалистические республики 4 (1977—1984) 

Многолетняя тематическая серия почтовых марок СССР, посвящённая юбилеям Советским социалистическим республикам, которая выпускалась в 1977—1984 годах (с 14 декабря 1977 года по 12 октября 1984 года согласно каталогу почтовых марок Михель).

Только немецкий каталог (Michel) полностью определил эту многолетнюю достаточно определённую каталожную серию.

Здесь 14 марок, это 8-летняя серия, отношение размера серии к ее длительности 1,8. Первый номер серии ЦФА 4780, дата выпуска марки с первым номером серии 1977-12-14.

История локомотивостроения СССР (1978—1982) 
Только русский каталог Загорского «Стандарт коллекция» (SC) полностью определил эту многолетнюю достаточно определенную каталожную серию.

Здесь 15 марок, это 5-летняя серия, отношение размера серии к ее длительности 3. Первый номер серии ЦФА 4819, дата выпуска марки с первым номером серии 1978-4-20.

Большевики (1978—1984) 
По каталогам. Никакие каталоги никак не определяют эту серию. Другими словами, никакой каталожной серии не существует.

По статье. В следующей статье собрана вычисленная серия из трёх марок, которые и показаны в таблице. Каталоги серию не определяют. В таблице каталожные номера всех трёх марок помечены знаком плюс +.
 Мациевский С. Эмблема как оружие филателиста // Филателия. Ру. URL: http://www.philately.ru/article/philately/44017/emblema-kak-orugie-filatelista/

Здесь три марки, это семилетняя серия, отношение размера серии к её длительности 1,8. Первый номер серии ЦФА 4896, дата выпуска марки с первым номером серии 1978-10-11.

История почты России (1978—1987) 
Только русский каталог Загорского «Стандарт коллекция» (SC) полностью определил эту многолетнюю достаточно определенную каталожную серию.

Здесь 11 марок, это 10-летняя серия, отношение размера серии к ее длительности 1,1. Первый номер серии ЦФА 4918, дата выпуска марки с первым номером серии 1978-12-14.

Автономные советские социалистические республики 2 (1980—1985) 

Многолетняя тематическая серия почтовых марок СССР, посвящённая юбилеям автономных советских социалистических республик, которая выпускалась в 1980—1985 годах (с 25 июня 1980 года по 16 февраля 1985 года).

Три каталога из шести задействованных (ЦФА, SC, Michel) полностью определяют серию. Это многолетняя фиксированная серия.

Из 20 автономных ССР представлено только 11.

Здесь 11 марок, это 6-летняя серия, отношение размера серии к ее длительности: 1,8. Первый номер серии ЦФА 5085, дата выпуска марки с первым номером серии 1980-6-25.

Речной флот СССР (1981—1987) 
Только русский каталог Загорского «Стандарт коллекция» (SC) полностью определил эту многолетнюю достаточно определенную каталожную серию.

Здесь 7 марок. Это 7-летняя серия. Дата выпуска первой марки 1981-7-9. Номер первой марки ЦФА 5206. Отношение размера серии к ее длительности: 1.

Шедевры Государственного Эрмитажа (1982—1987) 
Только русский каталог Соловьёва полностью, а каталог Загорского практически полностью признают эту достаточно определённую серию.

Здесь 42 марки, это 6-летняя серия, отношение размера серии к ее длительности 7. Первый номер серии ЦФА 5348, дата выпуска марки с первым номером серии 1982-11-25.

Музеи Ленина (1985—1990) 
По каталогам. Самым скрупулёзным оказался русский каталог Соловьёва, только он объединил в одну каталожную подсерию 4 выпуска из 5.

По статье. В следующей статье собрана вычисленная серия из 16 марок, которые и показаны в таблице. Каталоги определяют только подсерию из 13 марок. В таблице каталожные номера остальных 3 марок помечены знаком плюс +.
 Мациевский С. Музеи Ленина // Филателия. Ру. URL: http://www.philately.ru/article/philately/44016/muzei-lenina/

Здесь 16 марок, это 6-летняя серия, отношение размера серии к ее длительности 7,7. Первый номер серии ЦФА 5623, дата выпуска марки с первым номером серии 1985-4-22.

Фонд помощи зоопаркам (1988—1991) 
Три из шести задействованных каталогов (SC, Michel, Yvert) полностью признают эту фиксированную серию, а два из шести (ЦФА, Scott) — практически полностью за исключением последней марки.

В русском каталоге Соловьёва марка отнесена к другой серии. См. более подробно в разделе Слабое пересечение серий.

Здесь 14 марок, это 4-летняя серия, отношение размера серии к её длительности 3,5. Первый номер серии ЦФА 5995, дата выпуска марки с первым номером серии 1988-10-20.

Советский детский фонд имени Ленина (1988—1991) 
Три из шести задействованных каталогов (SC, Michel, Yvert) полностью признают эту фиксированную серию, а два из шести (ЦФА, Scott) — практически полностью за исключением двух последних марок.

Здесь одиннадцать марок, это четырёхлетняя серия, отношение размера серии к её длительности 2,8. Первый номер серии ЦФА 6007, дата выпуска марки с первым номером серии 1988-12-9.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Коммеморативные марки СССР